El topónimo Little Falls puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Little Falls, un lugar designado por el censo en el estado de Maine;
 Little Falls, un municipio en el estado de Minnesota;
 Little Falls, una ciudad en el estado anterior;
 Little Falls, un municipio en el estado de Nueva Jersey;
 Little Falls, una ciudad en el estado de Nueva York;
 Little Falls, un pueblo en el estado anterior;
 Little Falls, un pueblo en el estado de Wisconsin.